Bildkapelle steht für:

 Bildkapelle bei Oberjoch im Allgäu
 Bildkapelle (St. Gallen) in St. Gallen-Winkeln
 Bildkapelle (Matzenbach) nahe Matzenbach, Gemeinde Fichtenau, Kreis Schwäbisch Hall, jedoch eben noch auf der Waldgemarkung von Jagstzell, Ostalbkreis, beide Orte in Baden-Württemberg